

Belgique 
 Gives, village belge de la commune de Huy
 Gives, hameau belge de la commune de Bertogne